Les Travellers ou parfois Voyageurs sont un peuple nomade de la galaxie de Pégase qui habitent et utilisent leurs vaisseaux pour voyager à travers la galaxie. La taille exacte de leur vaisseaux n’est pas connue mais on peut estimer qu’ils sont de la même taille que les BC-304 terriens.

Technologie 
Leurs vaisseaux sont équipés de canons à plasma d’une couleur rouge et de boucliers. Leur technologie est suffisamment avancée pour leur permettre de résister à plusieurs tirs de canons à plasma provenant de vaisseaux de classe Aurore.

Ils possèdent leur propre technologie hyper-spatiale, ainsi qu'un vaisseau ancien de classe Aurore.

Apparitions 
 Épisode 4x05 - Les Voyageurs
Les Travellers kidnappent Sheppard afin qu'il les aide à remettre en état de marche un vaisseau ancien de classe Aurore.
 Épisode 4x11 - Alliance forcée
Les Travellers participent à l'alliance Wraith/Terre pour détruire définitivement les Asurans.
 Épisode 5x11 - La tribu perdue, 
Les Travellers aident Sheppard et sauvent le Dédale contrôlé par les Wraiths, et qui veulent le faire s'écraser sur l'Attero, un dispositif ancien détruisant les vaisseaux wraiths à leur entrée en hyperespace.

Notes et références 

Peuple humain de Stargate